В соревнованиях по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине смогут принять участие 120 спортсменов в трёх дисциплинах. В мужском и женском турнире примут участие 10 команд (по 5 спортсменов в команде), такое же число команд примет участие в турнире среди смешанных пар. Таким образом, каждая страна может быть представлена не более чем 6 мужчинами и 6 женщинами.

Правила квалификации 
Команды Национальных олимпийских комитетов (НОК) зарабатывают олимпийские квалификационные очки в зависимости от их выступлений на чемпионатах мира по кёрлингу 2020 и 2021 годов. Китаю, как стране-организатору, гарантировано место в каждой дисциплине. Лучшие семь НОК в списке олимпийских квалификационных баллов по каждой дисциплине получают место на Олимпийских играх. Оставшиеся две (или три) команды в каждом турнире достаются победителям олимпийских квалификационных соревнований в конце 2021 года.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в систему квалификации были внесены поправки. Чемпионат мира по кёрлингу 2020 года был отменен из-за пандемии. Для автоматической квалификации используются только результаты чемпионата мира 2021 года. Шесть лучших стран на чемпионатах мира 2021 года среди мужчин и женщин прошли квалификацию на Олимпиаду, а на смешанный турнир семь лучших стран из Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2021. Оставшиеся места в олимпийском турнире получат страны, выигравшие олимпийские квалификационные соревнования, которые состоятся в конце 2021 года. Страны, прошедшие квалификацию на чемпионаты мира в 2020 или 2021 году, но не прошедшие квалификацию на Олимпийские игры участвуют в квалификационных соревнованиях.

Дополнительно в квалификационный турнир проходят две лучшие (мужские и женские) или три (смешанные парные) команды стран из предварительного отборочного турнира, открытого для всех других стран.

Квалифицированные страны

Мужчины

Женщины

Смешанные пары

Квалификационные турниры

Результаты квалификаций

Мужчины

Женщины

Смешанные пары 

На чемпионатах мира Шотландия, Англия и Уэльс выступают отдельными командами, а на Олимпийских играх — общей командой Великобритании. Согласно договорённости между федерациями кёрлинга этих стран, в олимпийский зачёт идут результаты команды Шотландии.

Примечания

Ссылки 
 Олимпийская квалификация на сайте Всемирной федерации кёрлинга

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2022